«Fiery Jack» — четвёртый сингл британской рок-группы The Fall, записанный в Уэльсе в сентябре 1979 года и выпущенный в январе 1980 года лейблом Step Forward Records (каталог: SF13). Firy Jack стал первым синглом группы, имевшим успех в UK Indie Charts: 23 февраля он поднялся до #4 и продержался в списках 20 недель . Песня «Fiery Jack» заняла 38 место в итоговом списке лучших песен 1980 года от Джона Пила (The Festive 50).

История

Отзывы критики

Список композиций 
Сторона 1
 «Fiery Jack» (Smith/The Fall) 4:46
Сторона 2
 «2nd Dark Age» (The Fall) 2:00
 «Psykick Dancehall» #2 (Smith/Riley/Scanlon) 3:36
«Psykick Dancehall #2» — альтернативная версия трека, оригинал которого вошёл в альбом Dragnet.

Издания 
Оригинальные сингловые версии:
 Dragnet (2002, Voiceprint, 2004, Sanctuary, 2004, Earmark — перевыпуски; все три трека)
 Early Years 77-79 (оба трека)
 Psykick Dance Hall (треки 1-2)
 Early Singles (три трека)
 It’s The New Thing! The Step Forward Years (треки 1-2)
 50,000 Fall Fans Can’t Be Wrong (трек 1)

Состав участников 

 Марк Э. Смит — вокал
 Крэйг Скэнлон — гитара
 Майк Ли — ударные
 Марк Райли — гитара, вокал
 Стив Хэнли — бас-гитара

 Мэйо Томпсон (Mayo Thompson), Джефф Трэвис (Geoff Travis) и The Fall — продюсеры
 Дэйв Андерсон (Dave Anderson) — звукоинженер
 Сюзанн Смит (Suzanne Smith) — оформление релиза

Примечания